Самариновац може бити:

 Самариновац, село у општини Неготин у Борском округу или
 Самариновац, село у општини Житорађа у Топличком округу.